Balogh Dezső (1912–?) néprajzkutató, népdalgyűjtő
Balogh Dezső (1930–1999) nyelvész